Alberto Campo Baeza (Valladolid, 1946) é um arquitecto español. O seu trabalho centra-se na exploração de tecnologias construtivas elementares para produzir espaços minimalistas, em contraste entre materialidades pesadas e ligeiras e os espaços por elas geradas.

Algumas de suas obras 
 Sede Central de la Caja de Ahorros de Granada, Granada
 Casa de Blas, em  Sevilla la Nueva (Madrid)
 Casa Turégano, em  Pozuelo (Madrid)
 Casa Gaspar, em Vejer de la Frontera (Cádiz)
 Centro BIT, em Inca (Maiorca)

Campo Baeza